Niemcy:
 Bornstedt – dzielnica Poczdamu
 Bornstedt – dzielnica gminy Hohe Börde w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde
 Bornstedt – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz